Karera kan syfta på följande platser:

Burundi 
1 Karera (vattendrag i Burundi), Makamba,

Indien 
2 Karera (ort), Madhya Pradesh, Shivpurī, 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar